Сельское поселение Шошка — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Шошка — в Княжпогостскомий районе Республики Коми.
 Сельское поселение Шошка — в Сыктывдинском районе Республики Коми.